El Jardín kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 El Jardín (kulle),

Argentina 

 El Jardín, Argentina, Salta,

Mexiko 

 El Jardín, Guanajuato, San Luis de la Paz, 
 El Jardín, Ocosingo, 
 El Jardín, Jalisco, San Gabriel, 
 El Jardín, Chilón, 
 El Jardín, El Bosque, 
 El Jardín, Ocozocoautla de Espinosa, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar